Ligusticum fischeri är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Ligusticum fischeri ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
fischeri